Кубок Президента з футболу 2023 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 лютого 2023 року між чемпіоном Ірландії клубом «Шемрок Роверс» та володарем Кубка Ірландії клубом «Деррі Сіті».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2023
Ірландія
2023 в ірландському спорті